Primera División 2004-05 var den 17. udgave af Primera División.

Stilling 

Kilde:

Se også 
 Copa de la Reina de Fútbol 2005

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2004-05